Die FIA-GT3-Europameisterschaft 2010 war die fünfte Saison der FIA-GT3-Europameisterschaft.

Insgesamt wurden 12 Rennen an sechs Rennwochenenden in Großbritannien, Tschechien, Spanien, Frankreich, Portugal und in Belgien veranstaltet. Der Saisonstart fand am 1. Mai in Silverstone statt und das Saisonfinale wurde am 10. Oktober in Zolder ausgetragen.

Daniel Keilwitz und Christian Hohenadel gewannen in einer Corvette Z06.R GT3 mit 183 Punkten den Fahrertitel.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Mit der Saison 2010 wurde ein neues Punktesystem, identisch zur FIA-GT1-Weltmeisterschaft, eingeführt. Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2010